Diastoma (vlinder) - geslacht van vlinders
 Diastoma nubilella - soort
 Diastoma squamosa - soort
 Diastoma (slak) - geslacht van weekdieren